Ancona har flere betydninger:
 Ancona - italiensk havneby
 Ancona (provins) - italiensk provins
 Ancona (1864) - italiensk panserskib søsat i 1864
 Ancona (hønserace) - en hønserace